Skok śruby − teoretyczna droga, jaką pokonuje śruba napędowa jednostki pływającej podczas jednego obrotu, jeśli nie ma poślizgu.

Zobacz też 
 Skok gwintu

Konstrukcja jednostek pływających